Distretto di Lucre – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di Lucre – distretto del Perù nella regione di Cusco